Gra podwójna kobiet w tenisie na wózkach na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2012 – zawody tenisa ziemnego na wózkach w grze podwójnej kobiet, rozgrywane w dniach 3–8 września 2012 roku podczas igrzysk paraolimpijskich w Londynie. Zawodniczki zmagały się na twardych kortach Eton Manor.

Paraolimpijski turniej tenisowy był organizowany przez Londyński Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2012 oraz zarządzany przez ITF w imieniu MKOl.

Wszystkie mecze trwały dopóki jedna ze stron nie wygrała dwóch setów. Podczas igrzysk paraolimpijskich w Londynie w 2012 roku turniej tenisowy był rozgrywany według formatu pucharowego, w którym zwyciężczynie i przegrane z półfinałowych spotkań zagrały przeciw sobie w meczach o pozycje medalowe.

Tie-breaki w meczach możliwe były tylko w pierwszych dwóch setach. W przypadku rozgrywania trzeciego seta, gra toczyła się do chwili osiągnięcia przewagi dwóch gemów nad przeciwniczkami. W rozgrywkach cztery deble były rozstawione, w związku z czym rywalizację rozpoczęły od ćwierćfinału.

W zawodach deblowych tenisa ziemnego kobiet wystąpiły 24 zawodniczki, czyli 12 deblów. Każdy kraj mógł wystawić dwa deble.

Medaliści

Harmonogram zawodów 
Zawody miały miejsce pomiędzy 3 a 8 września.

Turniej główny

Klucz

Faza finałowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Tenis na wózkach na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2012
Tenis kobiet